Şahbuz bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Şahbuz (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Şahbuz (Rayon)